Denumirea de Rahova se poate referi la:

Rahova, un oraș din Bulgaria
Rahova, un cartier din București
Rahova, o localitate din județul Prahova, România
 Penitenciarul Rahova, închisoare de maximă securitate în București, România